Dessaix je priimek več oseb:
 Joseph Marie Dessaix, francoski general
 Robert Dessaix, avstralski pisatelj